Беллюи́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент коммуны — Шаранта Приморская. Входит в состав кантона Пон. Округ коммуны — Сент.

Код INSEE коммуны — 17039.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 218 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 144 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 110 были экономически активными, 34 — неактивными (показатель активности — 76,4 %, в 1999 году было 75,2 %). Из 110 активных жителей работали 99 человек (55 мужчин и 44 женщины), безработных было 11 (4 мужчины и 7 женщин). Среди 34 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 19 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Беллюир 

Коммуны департамента Приморская Шаранта